Lago di Mezzo, Mantova
Lago di Mezzo (Mittersee), dal 1950 diventato parte del Lago di Resia
Lago di Mezzo (Mittersee), in Germania nel circondario di Traunstein
Lago di Mezzo (Mittersee), in Germania nel comune di Ruhpolding